Олмстед () — английская фамилия.

Известные носители 
 Олмстед, Альберт (1880—1945) — американский ориенталист и ассиролог.
 Олмстед, Барбара (род. 1959) — канадская гребчиха-байдарочница.
 Олмстед, Берт (1926—2015) — канадский хоккеист и хоккейный тренер, пятикратный обладатель Кубка Стэнли.
 Ольмстед, Денисон (1791—1859) — американский астроном.
 Олмстед, Марла (род. 2000) — самая юная художница-абстракционистка, вокруг которой разгорелся скандал в 2005 году.
  (род. 1951) — американский ботаник.
 Олмстед, Фредерик Ло (1822—1903) — американский архитектор, ландшафтный дизайнер и журналист.